Алекса́ндр Никола́евич Ши́мин (2 января 1970, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский хоккеист и тренер. Воспитанник усть-каменогорского хоккея, выступал в амплуа вратаря. Мастер спорта международного класса РК.

Биография 
В составе сборной Казахстана участвовал в Олимпийских играх в Нагано (пять матчей). Чемпион зимней Универсиады 1995 г. (признан лучшим игроком турнира). Серебряный призёр зимних Азиатских игр 2003 г.

Бо́льшую часть игровой карьеры провел в родном усть-каменогорском «Торпедо» (1998—2000 гг. играл за клубы Испании и Франции), после её окончания работал в ДЮСШ «Торпедо», затем (с 2005 г.) тренером вратарей в главной команде клуба.

В 2008 году стал главным тренером «Казцинк-Торпедо-2», с июня 2010 — главный тренер молодёжной сборной Казахстана.

Начиная с сезона 2010/2011 — в возглавляемом Вячеславом Беланом тренерском штабе вновь созданного клуба чемпионата Казахстана «Арыстан». С 2015 года — старший (второй) тренер ХК «Кулагер», где также работает совместно с Вячеславом Беланом.

Примечания

Ссылки 
 Александр Шимин: «чувствую в себе потенциал»
 Главным тренером молодёжной сборной избран Александр Шимин.
 Профиль на r-hockey.ru

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК СКА Свердловск
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Енбек»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккейные тренеры Казахстана